Фантастична четворка може да се односи на:

 Фантастична четворка (стрип)
 Фантастична четворка (филм из 2005)
 Фантастична четворка (филм из 2015)
 Фантастична четворка: Успон Сребрног летача, филм
 Фантастична четворка (Марвелов филмски универзум)
 Фантастична четворка (музичка група)